Replay, função para reprise de vídeos.

Na música 
Canções
 Replay (canção de Iyaz)
 Replay (canção de Sandy e Junior)
 Replay (canção de Shinee)
 Replay (canção de Zendaya)

Outros
Replay (álbum), do cantor britânico Iyaz
Replay (EP), da banda sul-coreana SHINee

Ver também